

Населені пункти та їхні частини
 Мілево — село в гміні Нове Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Мілево — село в гміні Сохоцин Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Мілево — село в гміні Завідз Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Мілево — село в гміні Тшцянне Монецького повіту Підляського воєводства
 Мілево — село в гміні Щучин Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Мілево — село в гміні Ломжа Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Мілево — село в гміні Каліново Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Мілево — частина села Мінчево в гміні Дорогочин Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Мілево — частина села Старе Божеєво в гміні Візна Ломжинського повіту Підляського воєводства

Див. також 
 Милево

Примітки